Безіменний — струмок в Україні у Черкаському районі Черкаської області. Правий доплив річки Тясмину (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 5,63 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,37  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,05 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Вдовичине у листяному лісі. Тече переважно на північний схід через село Суботів і впадає у річку Тясмин, праву притоку річки Дніпра.

Цікаві факти 
 На струмку існують декілька газових свердловин.
 У селі Суботів струмок перетинає автошлях  (територіальний автомобільний шлях у Черкаській області. Проходить територією Черкаського району через Суботів — Кам'янку. Загальна довжина — 43,8 км.).

Див. також 
 Стоїть в селі Суботові

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Черкаського  району